Комахидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Комахидзе, Дурсун Омерович (1926—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Комахидзе, Лаша (груз. ლაშა კომახიძე; род. 1974) — грузинский государственный и политический деятель, мэр Батуми с 13 ноября 2017 года.
 Комахидзе, Лола Моисеевна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Комахидзе, Мамия Эседович (1906 — ????) — грузинский советский хирург, академик АМН СССР (1971).